Тереб — название нескольких населённых пунктов:
 Тереб — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Тереб — деревня в Печорском районе Псковской области.